Mister Terrific – serie televisiva statunitense
 Mister Terrific – personaggio dei fumetti DC Comics
 Terry Sloane – primo personaggio a vestire i panni di Mister Terrific
 Michael Holt – secondo personaggio a vestire i panni di Mister Terrific